Quatre navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Detroit, d'après la ville du même nom:

l', un sloop-of-war en service dans la Royal Navy puis dans l'US Navy de 1813 à 1825 ;
l', un sloop-of-war en service de 1862 à 1875 ;
l', un croiseur en service de 1893 à 1904 ;
l', un croiseur léger en service de 1923 à 1946 ;
l', un navire de soutien au combat rapide en service de 1970 à 2005 ;
l', un littoral combat ship lancé en 2014 et actuellement en service.

Detroit